Fyrtornet kan syfta på:

 Fyrtornet - produkt- och företagsnamn inom Aktiebolaget Sveriges förenade konservfabriker.
 Fyrtornet - ena karaktären i danska komikerduon Fyrtornet och Släpvagnen.
 Fyrtornet (målningar) - titel på flera målningar av August Strindberg.

Se även 
 Lista över fyrar